Il singolare del Virginia Slims of Chicago 1983 è stato un torneo di tennis facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983.

Martina Navrátilová era la detentrice del titolo e ha battuto in finale 6–3, 6–2 Andrea Jaeger.

Teste di serie

  Martina Navrátilová (campionessa)
  Andrea Jaeger (finale)
  Tracy Austin (semifinali)
  Pam Shriver (semifinali)

 Mima Jaušovec (primo turno) 
 Wendy Turnbull (quarti di finale) 
 Sylvia Hanika (secondo turno) 
 Bettina Bunge (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Virginia Slims of Chicago 1983